Hans van der Laan (architect) (1904–1991), monnik en architect;
Hans van der Laan (burgemeester), burgemeester van achtereenvolgens Dwingeloo, Eemsmond en Noordenveld;
 Hans van der Laan, Utrechts volkszanger.